Toponímia:
 Anglaterra:
 Bradford, ciutat del West Yorkshire, nord d'Anglaterra.
 Ciudad de Bradford
 Aeroport de Leeds Bradford
 Bradford (Adderstone with Lucker), Northumberland
 Bradford (Belsay), Northumberland
 Bradford (Cornualla)
 Bradford (Derbyshire)
 Bradford (Devon)
 Bradford (Gran Manchester)
 Bradford-on-Avon, Wiltshire
 Bradford-on-Tone, Somerset
 Bradford Abbas, Dorset
 Bradford Peverell, Somerset
 Estats Units:
 Bradford (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Bradford (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Bradford (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Bradford (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Bradford (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Bradford (Rhode Island), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.
 Bradford (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Bradford (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Comtat de Bradford, diversos comtats
 Biografies: 
Samuel C. Bradford (Londres, 1878 - 1948), matemàtic i bibliotecari.
William Bradford Shockley (1910, Londres - 1989, Stanford, Califòrnia), físic estatunidenc
 Esport: Bradford Bulls RLFC, club de rugbi lliga anglès de la ciutat de Bradford.